Bompoint ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Louis Bompoint (* 1960), französischer Kameramann, Regisseur und Animationsfilmer
 Mathieu Bompoint, französischer Filmproduzent